Okręty US Navy o nazwie USS  "Snapper":
Pierwszy "Snapper" (SS-16) był okrętem podwodnym typu C, który został przemianowany na "C-5".
Drugi "Snapper" (SP-2714) był drewnianokadłubowym okrętem rybackim zakupionym do patrolowania okolic Hampton Roads i wybrzeży Wirginii podczas I wojny światowej.
Trzeci "Snapper" (SS-185) był okrętem podwodnym typu Salmon, który służył podczas II wojny światowej.
Snapper